Green Party er et navn for en række politiske partier, herunder:

 Green Party of the United States, et grønt parti i USA
 Green Party of England and Wales, et grønt parti i England og Wales
 Green Party (Irland), et grønt parti i Irland.

Grønne partier